— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участница .

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии